Virgariella är ett släkte av svampar. Virgariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Virgariella